Фалкон (Falcon) може да се отнася за някое от следните понятия.

 Фалкон - щат на Венецуела
 „Фалкън“ – вид космическа ракета-носител с модификации:
 „Фалкън-1“
 „Фалкън-9“
 „Фалкън Хеви“

Вижте също 
 Фалковец
 Квинт Помпей Фалкон (пояснение), римски политици
 Dassault Falcon 2000 – (Дасо̀ Фалкон 2000) – френски самолет